Hollbächli ist der Name folgender Gewässer in der Schweiz:

 Höllbächli (Banbächlein), rechter Zufluss des Banbächleins bei Gontenschwil, Kanton Aargau
 Höllbächli (Dambechbächli), rechter Zufluss des Dambechbächlis bei Usser Dambach in der Gemeinde Hemmiken, Kanton Basel-Landschaft
 Höllbächli (Lunnerenbach), linker Zufluss des Lunnerenbachs bei Birmensdorf, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Höllbach
 Höllenbach
 Höllgraben